Mrežnica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Barilović, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 0 stanovnika te obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji